

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Geneseo – città della Contea di Henry, Illinois
 Geneseo – città della Contea di Rice, Kansas
 Geneseo – città della Contea di Livingston, New York

Informatica 
 Geneseo – nome in codice di una tecnologia Intel